La cannelle est une épice issue de l'écorce des canneliers. Le mot a d'autres sens pour la plupart issus de ce dernier.

Botanique

Canneliers 
On retrouve plusieurs appellations de cannelle en fonction de l'espèce utilisée (par ordre alphabétique) :
 Cannelle d'Annam - Cinnamomum obtusifolium ;
 Cannelle de Ceylan - Cinnamomum verum ;
 Cannelle de Chine - Cinnamomum aromaticum ;
 Cannelle commune - Cinnamomum verum ;
 Fausse cannelle - Cinnamomum aromaticum ;
 Cannelle fine - Cinnamomum verum ;
 Cannelle de Malabar - Cinnamomum tamala ;
 Cannelle de Padang - Cinnamomum burmanni ;
 Cannelle de Saigon - Cinnamomum loureiri ;
 Cannelle de Sumatra - Cinnamomum culilawan ;
 Cannelle du Vietnam - Cinnamomum loureiri ;

Autres espèces 
 Cannelle de girofle - Dicypellium caryophyllatum ;
 Cannelle de Magellan - Drimys winteri ;
 Cannelle marron - Ocotea obtusata.

Voir aussi les arbres appelés bois-cannelle ou .

Voir encore le Pommier cannelle - Annona squamosa.

Couleur 
 Cannelle est une couleur d'après celle de l'épice.

Les espèces suivantes sont nommées pour leur couleur :

Mycologie 
 Cortinaire cannelle - Cortinarius cinnamomeus ;
 Polypore cannelle - Coltricia cinnamomea ;

Ornithologie 
 Attila cannelle - Attila cinnamomeus ;
 Bihoreau cannelle - Nycticorax caledonicus ;
 Manakin cannelle - Neopipo cinnamomea ;
 Sarcelle  cannelle - Spatula cyanoptera.

Toponyme 

 Cannelle, commune française de la Corse-du-Sud.
 Cannelle, hameau pittoresque du Cap Corse situé sur la commune de Canari (Haute-Corse).

Divers
 Cannelle, dernier membre d'une population d'ours brun des Pyrénées.

Voir aussi